Ред Рок има више значења:
 Ред Рок (округ Апачи, Аризона)
 Ред Рок (округ Пинал, Аризона)